Körnig oder Koernig ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Köring (1880–1945), deutsche Tennisspielerin
 Hans Körnig (1905–1989), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Schultz-Koernig (1945–2020), deutscher Künstler
 Helmut Körnig (1905–1972), deutscher Leichtathlet
 Helmut Richard Körnig (1927–1991), deutscher Radrennfahrer
 Margarete Körnig (* im 19. Jahrhundert; † im 20. Jahrhundert), Theaterschauspielerin

Körnig  steht für:

 körnig, eine Bildeigenschaft in der Fotografie, siehe Korn (Foto)
 Helmut-Körnig-Halle, eine Leichtathletikhalle in Dortmund